Avenida del Libertador (o Avenida Libertador) puede referirse a las siguientes vías públicas:

 Avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires y los municipios de Vicente López, San Isidro y San Fernando, Argentina.
 Avenida del Libertador, en el Partido de Merlo, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Avenida Libertador, en Caracas, Venezuela.
 Avenida Libertador, en Maturín, Venezuela.

Además, puede hacer referencia a las siguientes vías públicas:
 Avenida del Libertador Brigadier General Juan Antonio Lavalleja, en Montevideo, Uruguay.
 Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins, en Santiago de Chile.